Mosty (West-Pommeren), een plaats in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Goleniowski
 Mosty (powiat Pucki), een plaats in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Pucki